Танкер проекта 19619 — российское нефтеналивное судно (морской танкер)

Выпускается на заводе Красное Сормово (Нижний Новгород).

Он оснащён 12 грузовыми танками и одним отстойным танком. Длина судна — 150 метров, ширина — 17,3 метра, высота борта — 10,5 метра, дедвейт — свыше 13 000 тонн..

Список танкеров проекта 19619

2004 	BABEK 	

2006 	DEDE GORGUD 	

2006 	KOROGLU 	

2007 	MASALLI 	

2004 	PRESIDENT HEYDAR ALIYEV 	

2005 	SHAH ISMAYIL KHATAI 	

2009 	SHUSHA 	

2008 	ZENGEZUR 	

2007 	АГДАШ

2008 	АГСУ

2010 	АКТОБЕ 	

2009 	АТЫРАУ 	

2006 	NASIMI 	

2010 	ОРАЛ

Примечания 

Малотоннажные танкеры
Суда России
Суда завода «Красное Сормово»